Die Virginia Slims of Hollywood 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Hollywood, Florida. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 9. bis 15. Januar 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Hollywood (Florida)